Le vrai Nord est un terme de navigation se référant à la direction du pôle Nord géographique par rapport à la position du navigateur. 

Le vrai Nord est comparé au pôle Nord magnétique et la grille nord qui est la direction vers le nord le long des lignes d’une projection cartographique.

Description 
Son concept a été découvert et rapporté par le Chinois Shen Kuo au . La direction du vrai Nord est marquée dans le ciel par le pôle Nord céleste. Pour la plupart des cas pratiques, il s’agit de la position de Alpha Ursae Minoris (Étoile polaire). Toutefois, en raison de la précession de l’axe terrestre, la projection du vrai Nord sur la voute céleste (le pôle Nord céleste) tourne dans une rotation qui prend environ  à s’accomplir. Le 24 mars 2100, l'Étoile polaire sera au plus près du pôle Nord céleste. Vers 2800 av. J.-C., l’étoile la plus proche du pôle Nord céleste était Alpha Draconis (Thuban).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Pôle Nord
 Pôle Nord magnétique

Orientation
Cartographie
Arctique
Vocabulaire maritime
Vocabulaire général de la navigation